Santa Rosa de Viterbo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Santa Rosa de Viterbo (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo